Unterreiner ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Unterreiner (* 1977), österreichischer Opernsänger
 Heidemarie Unterreiner (* 1944), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Katrin Unterreiner (* 1969), österreichische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin

Siehe auch:
 Unterrainer